Осёнка:

 Осёнка — посёлок в Коломенском районе Московской области.
 Осёнка — железнодорожная платформа Большого кольца МЖД в Коломенском районе Московской области.
 Осёнка — река в Московской области России, приток реки Северки.